Hans Ligtvoet, Nederlands acteur
Jan Ernst Ligtvoet van Leeuwen, Nederlands burgemeester
Petrus Jacobus Ligtvoet, Nederlands militair
Rob Ligtvoet (architect), Nederlands architect
Rob Ligtvoet (kunstenaar), Nederlands beeldend kunstenaar
Wim Ligtvoet, Nederlands burgemeester